Jeropkin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Iwanowitsch Jeropkin (1908–1938), russischer Astrophysiker.
 Pjotr Michailowitsch Jeropkin (ca. 1698–1740), russischer Architekt und Architekturtheoretiker